Треве́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Мюр-де-Бретань. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22376.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 85 км западнее Ренна, в 34 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 645 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 909 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 719 были экономически активными, 190 — неактивными (показатель активности — 79,1 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 719 активных работали 670 человек (363 мужчины и 307 женщин), безработных было 49 (20 мужчин и 29 женщин). Среди 190 неактивных 64 человека были учениками или студентами, 72 — пенсионерами, 54 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Усадьба Виль-о-Веньёр (1761 год). Исторический памятник с 1975 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор